Williamsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Williamsville (Illinois)
Williamsville (Missouri)
Williamsville (New York)